Heřmaň steht für mehrere Ortschaften in Tschechien:

 Heřmaň, Gemeinde im Okres Písek
 Heřmaň u Českých Budějovic, Gemeinde im Okres České Budějovice
 Heřmaň, Ortsteil von Jeřišno, Okres Havlíčkův Brod
 Johanka-Heřmaň, Ansiedlung von Kamenice nad Lipou, Okres Okres Pelhřimov

Siehe auch:
 Herman